Гас Уильямс (; родился 10 октября 1953, Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист. Обладатель прозвища «Волшебник» («The Wizard»). Играл за «Сиэтл Суперсоникс», выиграл чемпионат НБА в 1979 году. Он также играл за «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Буллетс» и «Атланта Хокс». 

Младший брат Уильямса Рэй Уильямс (1954-2013) также играл в НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Южной Калифорнии, в 1975 году был выбран на драфте НБА под 20-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Вашингтон Буллетс» и «Атланта Хокс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В сезоне 1978/1979 годов Уильямс стал чемпионом НБА в составе Сиэтла. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1982—1983). Один раз включался в 1-ю сборную новичков НБА (1976). Один раз включался в 1-ю сборную всех звёзд НБА (1982), а также один раз — во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1980). В 1975 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. За Уильямсом в «Суперсоникс» закреплён номер 1. Всего за карьеру в НБА сыграл 825 игр, в которых набрал 14 093 очка (в среднем 17,1 за игру), сделал 2222 подбора, 4597 передач, 1638 перехватов и 291 блок-шот.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами